Kul kan syfta på:
 Ett adjektiv för humor

Geografi

Kina 

1 Kuytun He, vattendrag, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar